Wardell (Missouri)
North Wardell

Desambiguações de topônimos